Kotschetkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Afanassi Iwanowitsch Kotschetkow (1930–2004), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler
 Denis Jewgenjewitsch Kotschetkow (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Michail Andrejewitsch Kotschetkow (1904–1967), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Nikolai Konstantinowitsch Kotschetkow (1915–2005), russischer Chemiker und Hochschullehrer
 Pawel Sergejewitsch Kotschetkow (* 1986), russischer Straßenradrennfahrer
 Sergei Jewgenjewitsch Kotschetkow (* 1985), russischer Eishockeyspieler